Großer See kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Großer Pinnower See – sjö, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Großer See (Rossow) – sjö, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Großer See bei Fürstenwerder – sjö, Brandenburg 
 Großer See (Grünz) – sjö, Mecklenburg-Vorpommern,